OXCT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 517 амінокислот, а молекулярна маса — 56 140.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Трансферази